Armianski (Txernígovskoie), població del territori de Krasnodar, a Rússia
 Armianski (Novoukraïnski), població del territori de Krasnodar, a Rússia